

Geografia 
 La Porta – comune francese dell'Alta Corsica

Persone 
 Epifanio La Porta – politico e sindacalista italiano
 Gabriele La Porta –  filosofo e giornalista italiano
 Luigi La Porta – patriota, politico e militare italiano
 Filippo La Porta – saggista e critico letterario italiano

Pagine correlate 

Porta (disambigua)
Della Porta